Tóraks je lahko:

 prsni koš, del človeškega telesa med vratom in trebuhom;
 oprsje, del telesa nekaterih členonožcev med glavo in zadkom.